Akira Satō (photographe) (1930-2002), photographe japonais
 (né en 1951), homme politique japonais
Akira Satō (saut à ski) (né en 1964), sauteur à ski japonais